Kim Woo-Jin (Hangul: 김우진; nacido el 20 de junio de 1992) es un arquero de Corea del Sur. Es el número uno en el ranking mundial actual y es el poseedor del récord mundial actual en tiro con arco recurvo masculino. El es un estudiante y vive en Chungju. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 ganó su primera medalla olímpica de oro como miembro del equipo de tiro con arco masculino de Corea del Sur, que venció a Estados Unidos en la final de equipos de tiro con arco masculino.

Referencias

Medallistas olímpicos de oro de Corea del Sur
Medallistas olímpicos de Río de Janeiro 2016